Gembongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gembongan, Banjarnegara, by, 
 Gembongan, Karawang, by, 
 Gembongan, Cirebon, by, 
 Gembongan, Blitar, by, 
 Gembongan, Mojokerto, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar